Lillie kan syfta på:

Lillie – Flera svenska adelsätter
Lillie (Matts Ödgislasons ätt)
Lillie av Ökna
Lillie av Löfstad
Lillie av Aspenäs

Lillie (järnvägsstation) – en svensk järnvägsstation
 Lillie (TV-serie) – en brittisk dramaserie från 1978
Lillie – ett kvinnonamn, se Lilly

Lillie Glacier - en glaciär på Antarktis
Lillie Range – en bergskedja på Antarktis